Вержа — топоним.

Россия 
 Вержа — река в Псковской области.
 Вержа — река в Смоленской области.
 Вержа — деревня в Смоленской области.